Jomo Kenyatta (1894-1978), président de la République du Kenya de 1964 à 1978 ;
Uhuru Kenyatta (1961-), son fils, président du Kenya depuis 2013 ;
Robin Kenyatta (1942-2004), saxophoniste, clarinettiste et flûtiste de jazz américain.

Voir aussi 
 Aéroport international Jomo-Kenyatta
 Université Kenyatta
Patronyme kényan